

Patronyme 

Famille de Brouckère
 Charles de Brouckère (1757-1850), homme politique belge.
 Charles de Brouckère (1796-1860), homme politique belge.
 Henri de Brouckère (1801-1891), homme politique belge, frère de Charles de Brouckère.
Famille De Brouckère (cousins éloignés de la précédente)
 Louis de Brouckère (1870-1951), homme politique socialiste belge.
 Lucia de Brouckère (1904-1982), chimiste et professeur à l'ULB, fille de Louis De Brouckère.
 Fritz de Brouckère (1879–1928), peintre belge

Toponyme 
 Place de Brouckère, place de Bruxelles.
 De Brouckère, station de métro bruxelloise.

Autre 
 Hôtel De Brouckère
 UGC De Brouckère